Stanisław Węgrzyn (1931–2008) – genetyk
 Stanisław Węgrzyn (1899–1973) – scenograf